Plusieurs organisations de jeunesses socialistes portent ce nom :
 l'organisation française : Mouvement des jeunes socialistes ;
 l'organisation belge : Mouvement des jeunes socialistes.